Wetenschap
 Blauw (kleur), een kleur
Geografie
 Blauw (plaats), plaats in Nederland
Nederlandse personen
 Bert Blauw, voetballer
 Jacob Blauw, rechter, politicus en diplomaat
 Piet Blauw, politicus
 Pieter Blauw, predikant
Muziek
 Blauw (album van The Scene), album van The Scene
 Blauw (nummer van The Scene), titeltrack van bovengenoemd album
 Blauw (album van Yasmine), album van Yasmine
Eten en drinken
 BLAUW (bier), Belgisch pils

Zie ook 
 Blaauw
 Blaeu, cartografen
 Blau